HMS Spiggen har två miniubåtar döpts till i svenska flottan:

, miniubåt sjösatt år 1954.
, miniubåt sjösatt år 1990.